Валентина Евгеньевна Орлова (19 апреля 1993, Самара) — российская футболистка, защитница. Выступала за сборную России. Мастер спорта России международного класса (2016).

Биография

Клубная карьера 
В детстве занималась танцами, с 12 лет начала заниматься футболом. Первый тренер — Разия Нуркенова. С 15-летнего возраста выступала за основную команду ЦСК ВВС (Самара).

Летом 2012 года перешла в пермский клуб «Звезда-2005». Становилась чемпионкой России (2014, 2015, 2017), серебряным (2013, 2016) и бронзовым (2012/13, 2018, 2020) призёром чемпионата, обладательницей Кубка России (2013, 2015, 2016, 2018, 2019). Всего за «Звезду» сыграла 83 матча и забила 7 голов в чемпионатах России, также выступала в матчах еврокубков.

В январе 2019 года подписала контракт с немецким клубом второго дивизиона «Саарбрюккен», однако уже летом вернулась в Пермь.

20 февраля 2023 года объявлено о вхождении в тренерский штаб «Крыльев Советов».

Карьера в сборной 
Выступала за юношескую и молодёжную сборную России, участница финального турнира молодёжного чемпионата Европы (2011). В составе студенческой сборной - серебряный призёр Универсиады 2015 года.

В составе национальной сборной дебютировала 26 октября 2011 года в матче против Италии. Первый гол забила 5 апреля 2014 года в ворота Словении. Последний на данный момент матч сыграла 22 мая 2015 года против Франции, всего на счету футболистки 15 матчей и один гол в 2011—2015 годах.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Звезда-2005»
 Валентина Орлова (ЖФК «Звезда-2005»): «У женского футбола есть будущее, но ему нужно помочь»

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «Крылья Советов»